Феррин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феррин, Арни (1925—2022) — американский профессиональный баскетболист, генеральный менеджер, спортивный администратор и спортивный директор.
 Феррин, Густаво (род. 1959) — уругвайский футбольный тренер.
 Феррин, Дженнифер (род. 1979) — американская телевизионная актриса.